Redwine ist der Familienname folgender Personen:

 David Redwine (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Jarvis Redwine (* 1957), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Redwine (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Sheldrick Redwine (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Timothy Redwine (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
Siehe auch:
 Red Red Wine
 Red Wine River